Le mot allemand « Reichstag » peut désigner : 
 la Diète d'Empire, institution du Saint-Empire romain germanique ;
 la Constitution de Francfort, institution allemande prévue d’entrer en vigueur en 1848, mais qui ne l'a pas été ;
 le Reichstag, institution de l’empire d'Autriche de 1848-1949 ;
 le Reichstag, parlement de la Confédération de l'Allemagne du Nord de 1867 à 1871 ;
 le palais du Reichstag, bâtiment inauguré à Berlin en 1894 qui accueille successivement :
 1871-1918 : le Reichstag, institution de l'Empire allemand,
 1919-1945 : le Reichstag, institution de la république de Weimar, puis du Troisième Reich,
 depuis 1999 : le Bundestag de la République fédérale d'Allemagne depuis le retour des institutions à Berlin en 1999.